DPAE sigle de quatre lettres, peut faire référence à :
 une Déclaration préalable à l’embauche
 Diplôme de Perfectionnement à l'Administration des Entreprises
 Débit Proportionnel à l’Avancement Électronique
 Division des Personnels d'Administration et d'Encadrement